Puritanical Euphoric Misanthropia — пятый полноформатный альбом норвежской симфо-блэк-метал группы Dimmu Borgir, выпущен лейблом Nuclear Blast Records в 2001 году на CD и 2хLP. В 2008 году переиздан лейблом Back on Black на красном виниле.

Это также первый альбом, в записи которого участвовали Николас Баркер, Galder и ICS Vortex как постоянные члены группы.

Список композиций 

 Бонус-треки на японском и концертном изданиях.

Участники записи 
 Оперный оркестр Гётеборга 
 Gaute Storås — дирижёр
 Thore Svedlund — скрипка
 Bertil Lindh — скрипка
 Henrik Edström — альт
 Grzegorz Wybraniec — виолончель
 Nils Edin — альт
 Annika Hjelm — скрипка
 Per Enokson — скрипка
 Annica Kroom — скрипка
 Nicola Boruvka — скрипка
 Catherine — скрипка
 Bo Eklund — контрабас
 Per Högberg — альт
 Johan Stern — виолончель

Члены группы 
 Шаграт — вокал, синтезатор
 Силенос — гитара
 Галдер — соло-гитара
 ICS Vortex — бас, чистый вокал на композициях 3, 4, 8, 10, 13
 Николас Баркер — ударные
 Мустис — синтезатор, пианино

Технический персонал 
 Fredrik Nordström — продюсер, звукоинженер
 Jan Baan — помощник звукоинженера
 Charlie Storm — семплирование в композиции «Puritania»
 Alf Børjesson — обложка, оформление альбома
 Thomas Ewerhand — layout

Примечания 

Альбомы Dimmu Borgir
Альбомы Nuclear Blast Records